Уаньи́:

 Уаньи () — коммуна во Франции, в регионе Бургундия.
 Уаньи () — коммуна во Франции, регион Нор-Па-де-Кале, департамент Па-де-Кале.

См. также 
 Уаньи-ан-Валуа